Torna kan avse:

 Torna härad – ett härad i Skåne
 Torna kontrakt – ett tidigare kontrakt i Lunds stift
 Torna och Bara kontrakt - ett kontrakt i Lunds stift